Вишурка — река в России:
 Вишурка — река в Удмуртии, правый приток реки Адамка.
 Вишурка — река в Удмуртии, правый приток реки Ныша.